Daniel-kastély (Olasztelek) 
 Daniel-kastély (Vargyas)

Jegyzetek